Pilot Knob ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Knob (Indiana)
 Pilot Knob (Missouri)
 Pilot Knob (New York)
 Pilot Knob (Tennessee)
 Pilot Knob (Texas)